

Ушаральський сільський округ — адміністративна одиниця, Панфіловський район, Жетисуська область
 Ушаральський сільський округ — адміністративна одиниця, Таласький район, Жамбильська область

Дивись також 
 Ушаральська міська адміністрація